Caporaso ist der Familienname der folgenden Personen:

 James A. Caporaso (* 1941), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Lucia Caporaso (* 1965), italienische Mathematikerin
 Teodorico Caporaso (* 1987), italienischer Leichtathlet